Poroštica je lahko:
 Poroštica, Lebane (Srbija)
 Poroštica, Medveđa (Srbija)